Ciego de Ávila se puede referir a:

 La provincia de Ciego de Ávila, localizada en el centro de Cuba.
 La ciudad de Ciego de Ávila, capital de la provincia homónima.